Veliki Preslav kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Veliki Preslav, kommun, Sjumen, 
 Veliki Preslav (ort i Bulgarien), Sjumen, Obsjtina Veliki Preslav, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar